Александровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сладковском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — село Александровка.

Географические данные 
 Расположение: юг Сладковского района
 Граничит:
 на востоке — с  Лопазновским сельским поселением
 на юге и на юго-западе  — с Республикой Казахстан

 на западе - с Казанским районом
 на севере и на северо-западе — с  Усовским сельским поселением
 По территории поселения находится самое большое озеро района Таволжан (Соленое) и остров-заказник Таволжан.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Главы администрации 
 c 1990 года по 1992 год - Капаров Серикбай Саянович.
 с 1992 года по 2020 год - Журавлёв Владимир Александрович.
с 2020 года - Канаев Евгений Анатольевич.

Примечания 

Муниципальные образования Сладковского района
Сельские поселения Тюменской области